Beitan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beitan (ort), Tianjin, 
 Beitan (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar